Солика́мская епа́рхия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в северо-восточной части Пермского края (в границах городов краевого значения Александровск, Березники, Гремячинск, Губаха, Кизел, Соликамск и Чусовой, а также Горнозаводского, Красновишерского, Соликамского и Чердынского районов). Входит в состав Пермской митрополии.

История 
 года было создано Соликамское викариатство Пермской епархии. Учреждение в Соликамске викарной кафедры и назначение на неё викарного епископа изначально предусматривало, что в отсутствии Правящего Архиерея викарный епископ будет жить в Перми, в Архиерейском доме, управляя делами Пермской епархии и совершая богослужения. После 1933 года не замещалось.

19 марта 2014 года решением Священного Синода образована самостоятельная Соликамская епархия, территория которой была выделена из состава Пермской епархии. Одновременно включена в состав Пермской митрополии.

Епископы 
 Соликамское викариатство Пермской епархии
 Сергий (Лавров) ( — ) от назначения отказался
 Феофан (Ильменский) ( — 24 декабря 1918)
 Варлаам (Новгородский) (18 июня 1919 — 30 января 1920)
 Хрисанф (Клементьев) (12 февраля 1925 — 15 октября 1931)
 Глеб (Покровский) (8 июля 1932 — 29 июня 1933)

 Соликамская епархия
 Мефодий (Немцов) (19 марта 2014 — 21 октября 2016) , митрополит Пермский
 Зосима (Остапенко) (с 21 октября 2016)

Благочиния 
По состоянию на октябрь 2022 года епархия разделена на пять церковных округов:
 Березниковское благочиние
 Губахинское благочиние
 Монастырское благочиние
 Северное благочиние
 Чусовское благочиние

Монастыри 
 Соликамский Иоанно-Предтеченский Красносельский монастырь (женский)
 Соликамский Троицкий монастырь (мужской)
 Усольский Преображенский монастырь (женский)
 Чердынский Иоанно-Богословский монастырь (мужской)
 Чердынский Воскресенский монастырь (женский)
 Казанская Трифонова пустынь (женский)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Соликамская епархия на сайте Патриархия.Ru
 Официальный сайт епархии

Епархии Русской православной церкви
Появились в 1916 году в России
Соликамск
Соликамская епархия